

Geografia
 Russia
 Savino – cittadina dell'Oblast' di Ivanovo

Onomastica
 Savino – variante del nome proprio di persona italiano Sabino

Persone
 Savino – cognome italiano
 Alberto Savino (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Antonio Savino (1949) – ex brigatista italiano
 Domenico Savino (1882-1973) – musicista italiano
 Elvira Savino (1977) – politica italiana
 Gabriele Savino (1960) – ex calciatore italiano
 Lunetta Savino (1957) – attrice italiana
 Nicola Savino (1967) – imitatore e conduttore radiofonico e televisivo italiano
 Nicola Savino (1937) – politico italiano
Ezio Savino (1949-2014) – grecista

Personaggi immaginari
 Savino – personaggio della serie Pokémon

Pagine correlate
 Sabino
 San Savino